«Го́род грехо́в» () — цикл графических новелл (комиксов) американского писателя и художника Фрэнка Миллера.

Цикл представляет собой сложно организованную последовательность притч с напряжёнными криминальными сюжетами и чётко выраженными нравственными посылами.

Сюжеты новелл часто переплетаются, а главные герои одних историй цикла оказываются второстепенными героями других.

Действие цикла разворачивается в вымышленном городе Бэйсин-Сити, который был основан как перевалочный пункт на пути золотоискателей, где они могли продать добычу и отдохнуть с девочками — отсюда и прилепившееся к Бэйсин-Сити прозвище «Город грехов» (от ). Город разрастался, не теряя, тем не менее, славы столицы порока. С момента основания и до нашего времени он оставался одним из самых опасных городов Америки. У власти в нём находятся насквозь коррумпированные политики, которые делят сферы влияния с мафиозными кланами при попустительстве продажной полиции. Сердцем Бэйсин-Сити остаётся «Старый Город» — квартал публичных домов, порядок в котором поддерживают вооружённые отряды проституток. Они готовы отстаивать свою независимость до последнего, и ни мафия, ни полиция не осмеливается вмешиваться в их дела.

Герои новелл Миллера — люди обычно весьма малоприятные. Жизнь в Порочном Городе приучила их к цинизму и жестокости. Однако Город создаёт такие ситуации, когда персонажи с неизбежностью демонстрируют самые сокровенные и глубокие человеческие качества. Кого-то из них ведёт по сюжету чувство вины, кого-то — любовь, кого-то — желание защитить слабого. Город принимает это как жертву, но остаётся безжалостен — как правило, сюжеты новелл Миллера избавлены от счастливых финалов. Одержав личную нравственную победу, герой оказывается не в силах изменить мир в целом и погибает.

Графическое решение произведений цикла — преимущественно чёрно-белое и резко контрастное, стиль отрисовки варьируется от нарочито-небрежного с нарушением пропорций фигур и предметов, иногда доходящего до схематичного, до скрупулёзного, максимально детализированного. Лишь с новеллы «Эта жёлтая мразь» Миллер начинает использовать цвет, обычно лишь один оттенок на всё произведение, выделяющий какого-то персонажа или связанную с ним деталь — цвет глаз, волос, одежды и т. п.

В книгах цикла, что необычно для жанра графической новеллы, довольно много текста, который в большинстве случаев подаётся в виде внутреннего монолога протагониста.

Книги 
В цикле вышли следующие новеллы (и изданы на русском языке):
 «Трудное прощание» / ; эпизодами в  и  #51-62 в 1991—1992 годах, отдельное издание в 1993 году под названием .
 «Женщина, за которую стоит убивать» / ; выпусками в 1993—1994 годах.
 «Резня по высшему классу» / ; выпусками в 1994—1995 годах.
 «Тот жёлтый ублюдок» / ; выпусками в 1996 году.
 «Семейные ценности» / ; сразу отдельным изданием в 1997 году.
 «В ад и обратно (История любви в Городе грехов)» / ; выпусками в 1999—2000 годах.

Кроме того, в цикл входит целый ряд небольших по объёму (от трёх до нескольких десятков страниц) произведений, выходивших в разные годы и составивших сборник «Бухло, бабы и пули» (). Издан на русском языке как 6-й выпуск серии («В ад и обратно» — как 7й).

В 2005 году издательством «Амфора» был выпущен перевод на русский язык первого романа цикла, выполненный Дмитрием Пучковым («Гоблином»). Переиздание первого, а также переводы второго и третьего романов цикла, вышли в 2013 году. В 2014 году на русском языке выпущен четвёртый, пятый, шестой и седьмой тома цикла.

Экранизации 
В 2005 году на экраны вышел фильм «Город грехов», поставленный Робертом Родригесом и Фрэнком Миллером при участии Квентина Тарантино. Фильм состоит из трёх новелл, в основу которых положены графические романы «Трудное прощание», «Большая смачная резня», «Эта жёлтая мразь», кроме того короткие пролог и эпилог к фильму сняты по короткой новелле . Фильм получил широкий резонанс. В августе 2014 года вышло в прокат его продолжение «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать», поставленное по роману «Женщина, за которую стоит убивать» с добавлением ещё двух специально написанных Миллером сюжетных линий. В качестве пролога использована новелла .

Новеллы, показанные в дилогии

Хронология 
 Тот желтый ублюдок — Часть 1
 Тот желтый ублюдок — Часть 2
 Женщина, ради которой стоит убивать
 Долгая ужасная ночь
 Последний танец Нэнси
 Трудное прощание — Часть 1
 Резня по высшему качеству
 Клиент всегда прав — Часть 2
 Трудное прощание — Часть 2

Автономные

 Клиент всегда прав — Часть 1 (Хронологически вписывается в любое место временной шкалы.)
 Ещё одна субботняя ночь (Хронологически вписывается в любое место временной шкалы, между событиями «Тот желтый ублюдок — Часть 1» и «Трудное прощание».)

Хронологические ошибки

 Арка Нэнси. Нэнси все еще является танцовщицей в «Трудном прощании» (в этой новелле погибает Марв), и у нее еще нет шрамов, полученных в «Последнем танце Нэнси». Во время событий которого она с живым еще Марвом мстят сенатору Рорку.
 Манут умирает дважды. Манут, ранее убитый Авой Лорд в новелле «Женщина, ради которой стоит убивать», погибает еще раз от руки Дуайта в новелле «Резня по высшему качеству».

Примечания

Ссылки 
 
 Цикл «Город грехов» на сайте издательства Dark Horse

Город грехов
Литературные произведения США
Вымышленные города
Книги по алфавиту
Графические романы